Вторая линия:

Линии метрополитена
Существующие:
 Вторая линия Петербургского метрополитена
 Вторая линия Ростовского метрополитена
 Вторая линия Софийского метрополитена
 Вторая линия Пусанского метрополитена
 Вторая линия Метрополитена Рио-де-Жанейро

Строящаяся:
 Вторая линия Казанского метрополитена

Проектируемые:
 Вторая линия Екатеринбургского метрополитена
 Вторая линия Самарского метрополитена
 Вторая линия Багдадского метрополитена

См. также ; 2 (линия метро).

Улицы
 Вторая линия — старое название Казанской улицы в историческом районе Новая стройка в Казани.
 Вторая линия Хорошёвского Серебряного Бора — улица в Серебряном бору Москвы.
 Вторая Северная линия — улица на севере Москвы.
 Вторая линия Васильевского острова — улица в Санкт-Петербурге.
 Вторая линия — улица в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Другие значения
 Вторая линия эрадикации Helicobacter pylori — четырёхкомпонентная терапия (по решению Маастрихтских согласительных конференций).

См. также 
 Линия МЦД-2 — вторая линия Московских центральных диаметров.